Sezon (1976/1977) był 74. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 18 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi - NB II. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Vasas SC. Tytuł króla strzelców zdobył Béla Várady, który w barwach klubu Vasas SC strzelił 36 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej